Etten ist der Name bzw. Namensbestandteil zweier Orte in den Niederlanden:
 Etten (Oude IJsselstreek) in der Gemeinde Oude IJsselstreek in der Provinz Gelderland
 Etten-Leur in der Provinz Nordbrabant

Etten ist auch der Name einer Insel in der Lagune von Chuuk (Atoll); siehe Etten (Insel)

Etten ist der Familienname folgender Personen:
 Sharon Van Etten (* 1981), amerikanische Sängerin und Songwriterin